Mahs bezeichnet:

 Willy Maß, deutscher Architekt
 Mahs (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller